Желтохвостая кабуба, или желтохвостая вымпельная бабочка, или масковая вымпельная бабочка () — морская рыба из семейства щетинозубовых (Chaetodontidae).

У рыбы белое, сплющенное по бокам тело. Передняя часть спинного плавника белого цвета не настолько длинная, как у других щетинозубых. Три широких, чёрных полосы тянутся к основанию хвостового плавника, к чёрным брюшным плавникам и к морде. Над глазами имеется по одному шиповидному наросту. Хвостовой и спинной плавники, а также задняя часть анального плавника жёлтые.

Желтохвостая кабуба достигает длины от 18 до 24 см. Она живёт в морях Индо-Тихоокеанской области от побережья Восточной Африки через Маврикий до коралловых рифов, на юге Японии, на северо-востоке Папуа — Новой Гвинеи, Большого Барьерного рифа, побережья Нового Южного Уэльса и Таити. Её всегда можно встретить вблизи побережья; предпочитает рифы с густой коралловой растительностью. Молодь часто живёт поодиночке, взрослые рыбы — попарно.

Желтохвостая кабуба питается донными беспозвоночными.

Примечания

Литература 
 Roger C. Steene: Falter- und Kaiserfische, Band 1, 1977, Mergus Verlag, ISBN 3-88244-001-5
 Helmut Debelius, Rudie H. Kuiter: Falterfische, Chaetodontidae, 2003, Ulmer Verlag, ISBN 3-80014-243-0
 Baensch/Patzner: Mergus Meerwasser-Atlas Band 6, Mergus-Verlag, Melle, ISBN 3-88244-116-X

Животные, описанные в 1758 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Щетинозубовые